JORF est un sigle de quatre lettres pouvant signifier :
 Journal officiel de la République française.

Jorf (en arabe , littéralement « falaise ») est le nom de plusieurs localités au Maghreb :
 Jorf, au Maroc ;
 Jorf Lasfar, au Maroc ;
 Jorf El Melha, au Maroc ;
 Jorf, en Tunisie.